Marcellesi ist der Familienname folgender Personen:

 Florent Marcellesi (* 1979), spanischer Politiker, MdEP
 Marie-Christine Marcellesi, Historikerin